Conchita kan syfta på:

 Conchita (opera) – en opera i fyra akter med musik av Riccardo Zandonai 
 Conchita (släkte) – ett släkte skalbaggar